Witalij Ihorowicz Szumbareć ukr. Вітaлій Ігорович Шумбарець (ur. 14 lipca 1983 w Krzemieńcu) – ukraiński kombinator norweski (do 2005 roku) i skoczek narciarski. Pięciokrotny (w latach 2003-2011) uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, były rekordzista kraju w długości skoku narciarskiego.

Na igrzyskach w Vancouver zajął 45. miejsce na skoczni normalnej. Na mistrzostwach świata najlepszym jego indywidualnym wynikiem jako kombinatora było 50. miejsce w Gundersenie w 2003 roku, zaś jako skoczka 35. miejsce na skoczni dużej w 2009. Najwyższą pozycją, jaką zajął w Pucharze Świata w skokach narciarskich, była 21., trzykrotnie zdobywał punkty tego cyklu.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Początkowo Szumbareć uprawiał kombinację norweską. 7 stycznia 2003 w Szczyrbskim Jeziorze zadebiutował w zawodach Pucharu Świata B. Zajął 63. miejsce w sprincie. Nie zdobył nigdy punktów w zawodach tej rangi: najwyższym miejscem, jakie zajął, było 48. ze stycznia 2004 z Harrachova. 17 stycznia 2005 zajął 18. miejsce na Zimowej Uniwersjadzie 2005. Dwukrotnie uczestniczył w zawodach kombinacji norweskiej na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. W 2003 był 50. w Gundersenie i 56. w sprincie, a w 2005 52. w sprincie. Był to ostatni start Szumbarecia jako kombinatora norweskiego w zawodach międzynarodowych.

Skoki narciarskie 

W zawodach skoków narciarskich Szumbareć debiutował jeszcze jako kombinator. W 2003 wziął udział w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata. Reprezentacja Ukrainy zajęła w nim 13. miejsce, tracąc  3,9 pkt do dwunastej reprezentacji Białorusi i ponad 80 do jedenastego Kazachstanu. W lutym 2004 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. W zawodach w Zakopanem po skoku na odległość 76 m zajął przedostatnie, 76. miejsce.

Od 2005 rozpoczął regularne starty jako skoczek narciarski. 24 września zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 25. miejsce w Bischofshofen. W zimowej części sezonu 2005/2006 startował w Pucharze Kontynentalnym. W żadnym konkursie nie udało mu się znaleźć w najlepszej trzydziestce. W sezonie 2006/2007 wystąpił na uniwersjadzie w Pragelato. Indywidualnie zajął na niej 32. miejsce na skoczni normalnej i 21. na skoczni dużej, a drużynowo 6. miejsce. Wystąpił też w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata w Sapporo. Na skoczni dużej był 41. indywidualnie i 13. w drużynie, a na skoczni normalnej 51. indywidualnie. W marcu 2007 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 20. miejsce na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Dzięki zdobyciu punktów do klasyfikacji generalnej PK Szumbareć mógł zadebiutować w Letnim Grand Prix i Pucharze Świata. W sierpniu 2007 zadebiutował w pierwszym cyklu, dwukrotnie zajmując 39. miejsce w Zakopanem. Pierwszy start Szumbarecia w Pucharze Świata miał miejsce 13 grudnia 2007 na skoczni normalnej w Villach. Zajął tam 46. miejsce. Wystartował w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2008. Odpadł w kwalifikacjach, zajmując 50. miejsce.

W zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009 Szumbareć zajął 35. miejsce na skoczni dużej, zaś na normalnej odpadł w kwalifikacjach. Trzykrotnie wystartował w zawodach Pucharu Świata. Jeszcze przed mistrzostwami był 48. w Zakopanem i 33. w Oberstdorfie. 20 marca 2009 zdobył pierwsze w karierze punkty w zawodach tej rangi. Zajął 25. miejsce w składających się z jednej serii zawodach na Letalnicy w Planicy. Dzień wcześniej, podczas kwalifikacji, skokiem na odległość 189,5 m ustanowił swój rekord życiowy, będący równocześnie rekordem Ukrainy.

W sezonie 2009/2010 Szumbareć regularnie startował w zawodach Pucharu Świata. W zawodach w Finlandii, Szwajcarii i Niemczech zajmował miejsca w czwartej i piątej dziesiątce, najwyższe – 36. – 20 grudnia 2009 w Engelbergu. Pierwsze w sezonie punkty zdobył 17 stycznia 2010 w Sapporo, zajmując 21. miejsce. Jest to najlepszy wynik osiągnięty kiedykolwiek przez Ukraińca w zawodach Pucharu Świata. Ponownie zdobył punkty w swoim ostatnim starcie przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2010 – był 28. w Klingenthal. Na igrzyskach był 45. na skoczni normalnej, a na skoczni dużej odpadł w kwalifikacjach. Podczas treningu przed konkursem drużynowym nie ustał skoku, uderzając twarzą o zeskok. W wyniku wypadku stracił na krótko przytomność i został przetransportowany do szpitala. Ukraińcy w konkursie drużynowym nie wystartowali. Szumbareć do końca sezonu nie wziął już udziału w żadnych zawodach.

W sezonie 2010/2011 czterokrotnie startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, ani razu nie awansując do konkursu głównego. 8 i 9 stycznia w Szczyrbskim Jeziorze dwukrotnie stanął na podium FIS Cup. Pierwszego dnia zajął trzecie miejsce, a drugiego zwyciężył. Wystartował też w konkursach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011. Na skoczni normalnej był 41., a na skoczni dużej odpadł w kwalifikacjach. Po zakończeniu sezonu wziął jeszcze udział jako jeden z nielicznych skoczków spoza światowej czołówki w Adam's Bull's Eye w Zakopanem - benefisie Adama Małysza i choć zawody skoków do celu zostały odwołane to oddał symboliczny skok na pożegnanie polskiego skoczka.

W sierpniu 2011 w Szczyrku po raz drugi zwyciężył w konkursie FIS Cup. W całym sezonie ani razu nie udało mu się awansować do konkursu głównego Pucharu Świata. W zimowej części Pucharu Kontynentalnego dwukrotnie zdobył punkty: 25 i 26 lutego 2012 w Wiśle, drugiego dnia zajmując najwyższe w karierze, 12. miejsce. W sezonie 2012/2013 rzadko startował w międzynarodowych zawodach. Punkty zdobył jedynie w FIS Cup, zajmując 29. miejsce na skoczni w Wiśle.

Szumbareć jest wielokrotnym mistrzem Ukrainy w skokach narciarskich. Tytuł ten zdobywał między innymi w 2011 i 2012 roku.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 50. miejsce (Gundersen), 56. miejsce (sprint)
 2005  Oberstdorf – zdyskwalifikowany (Gundersen), 52. miejsce (sprint)

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2005  Innsbruck/Seefeld – 18. miejsce (sprint)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany
 sezon 2003/2004: niesklasyfikowany
 sezon 2004/2005: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty W. Szumbareća na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2007  Sapporo – 51. miejsce (K-90), 41. miejsce (K-120)
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90), 35. miejsce (K-120)
 2011  Oslo – 41. miejsce (K-95), nie zakwalifikował się (K-120)
 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 13. miejsce
 2007  Sapporo – 13. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2007  Pragelato – 32. miejsce (K-95), 21. miejsce (K-125)
  Drużynowo
 2007  Pragelato – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
Źródło:

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Szczyrbskie Jezioro – 8 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Szczyrbskie Jezioro – 9 stycznia 2011 (1. miejsce)
  Szczyrk – 6 sierpnia 2011 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Witalij Szumbareć na oficjalnej stronie FIS jako kombinator norweski 
 Witalij Szumbareć na oficjalnej stronie FIS jako skoczek narciarski 
 Witalij Szumbareć na skijumping.pl

Ukraińscy kombinatorzy norwescy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Krzemieńcu